|-
| (33201) 1998 FL54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33202) 1998 FY54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33203) 1998 FA57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33204) 1998 FP57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33205) 1998 FH58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33206) 1998 FB60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33207) 1998 FU64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33208) 1998 FL65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33209) 1998 FD67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33210) 1998 FC70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33211) 1998 FG74||||30 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (33212) 1998 FG76||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33213) 1998 FB80||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33214) 1998 FP90||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33215) 1998 FU90||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33216) 1998 FW96||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33217) 1998 FJ97||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33218) 1998 FO106||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33219) 1998 FN107||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33220) 1998 FS109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33221) 1998 FS111||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33222) 1998 FG112||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33223) 1998 FT113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33224) 1998 FG114||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33225) 1998 FA118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33226) 1998 FW121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33227) 1998 FX121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33228) 1998 FZ121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33229) 1998 FC124||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33230) 1998 FC128||||25 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33231) 1998 FH146||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33232) 1998 GE3||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33233) 1998 GT6||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33234) 1998 GL7||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33235) 1998 GB8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33236) 1998 GV8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33237) 1998 GY8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33238) 1998 GE9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33239) 1998 GO9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33240) 1998 HC3||||20 квітня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (33241) 1998 HX5||||21 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33242) 1998 HR6||||22 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33243) 1998 HY7||||24 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33244) 1998 HO13||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33245) 1998 HV14||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33246) 1998 HK17||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33247) 1998 HO18||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33248) 1998 HY18||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33249) 1998 HE22||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33250) 1998 HO23||||25 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33251) 1998 HS24||||22 квітня 1998||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (33252) 1998 HA28||||22 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33253) 1998 HJ29||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33254) 1998 HE30||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33255) 1998 HB32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33256) 1998 HK35||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33257) 1998 HS37||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33258) 1998 HX38||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33259) 1998 HL39||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33260) 1998 HJ43||||24 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33261) 1998 HQ45||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33262) 1998 HK51||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33263) 1998 HP53||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33264) 1998 HM56||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33265) 1998 HC63||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33266) 1998 HW78||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33267) 1998 HY93||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33268) 1998 HZ93||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33269) 1998 HC95||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33270) 1998 HJ99||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33271) 1998 HS101||||28 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33272) 1998 HC102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33273) 1998 HM103||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33274) 1998 HT105||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33275) 1998 HD115||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33276) 1998 HS115||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33277) 1998 HO119||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33278) 1998 HR119||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33279) 1998 HA120||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33280) 1998 HT120||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33281) 1998 HE125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33282) 1998 HZ129||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33283) 1998 HJ148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33284) 1998 HD153||||24 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33285) 1998 JR2||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33286) 1998 KA||1998 KA||16 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (33287) 1998 KE1||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33288) 1998 KL4||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33289) 1998 KP5||||18 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33290) 1998 KZ7||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33291) 1998 KP9||||20 травня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33292) 1998 KT26||||27 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33293) 1998 KM31||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33294) 1998 KM35||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33295) 1998 KV40||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33296) 1998 KN42||||27 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33297) 1998 KW44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33298) 1998 KY44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33299) 1998 KN45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33300) 1998 KP45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33200